Янов Матвей Маркович () — начальник уголовного розыска Кривого Рога.

Биография 
Родился 21 марта 1895 года в селе Дмитровка (на территории нынешней Одесской области) в семье рабочего. Получил начальное образование.

После смерти отца переехал с семьёй в местечко Александрия, где с 1907 года начал работать в переплётной мастерской местной типографии. В типографии приобщился к марксистской литературе, в начале Первой мировой войны познакомился со ссыльными латышскими большевиками.

С 1915 года на фронтах Первой мировой войны. В 1916 году лечился госпитале в Кривом Роге. Член РСДРП(б) с мая 1917 года.

В конце 1917 — начале 1918 года — участник Гражданской войны в России, воевал в Ростове-на-Дону.

Весной 1919 года приехал в Кривой Рог, где жила его супруга, работал в местной большевистской организации.

С наступлением деникинцев переехал в Николаев, где участвовал в работе подпольной организации. Выдан провокатором, избежав ареста вернулся в Кривой Рог, где под прозвищем Ворог продолжил подпольную работу. С января 1920 года — начальник уголовного розыска Кривого Рога, боролся с бандитизмом в Криворожском уезде, организовал сопротивление бандам Григорьева, Ткаченко, Гонзака.

Погиб с несколькими милиционерами 5 марта 1920 года вблизи Торговой улицы в Кривом Роге в бою с бандой Шаповала, напавшей на город. Похоронен в сквере у кинотеатра имени В. И. Ленина в Кривом Роге.

Память 
 В марте 1920 года Криворожский уездный съезд советов переименовал Торговую улицу в улицу Янова, которая носила это имя до 2016 года.
 Памятная доска с барельефом работы Александра Васякина в Кривом Роге.

Примечания

Источники 
 
 
 Янов Матвій Маркович // Великий Жовтень і громадянська війна на Україні: Енциклопедичний довідник / Відп. ред. І. Ф. Курас. — : Гол. ред. УРЕ, 1987. — 632 с. — С. 612.
 Самая короткая улица, которая многое может рассказать // Металлург. — 2006. — № 15. — С. 5.
 

Большевики
Похороненные в Кривом Роге
Милиционеры
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)